Love takes time (Mariah Carey), single van Mariah Carey
 Love takes time (Orleans), single van Orleans